

Veenhuizen, hameau de la commune de Coevorden, dans le Drenthe
 Veenhuizen, village de la commune de Heerhugowaard, en Hollande-Septentrionale
 Veenhuizen, village de la commune de Noordenveld, dans le Drenthe
 Veenhuizen, village de la commune de Stadskanaal, province de Groningue